Flera kända personer har haft namnet Claes Rålamb:

 Claes Rålamb (riksråd), (1622-1698) riksråd och hovrättsråd i Åbo samt rikskammarråd 1664-1673.
 Claes Rålamb (landshövding), (1682-1751) landshövding i Hallands län 1737-1745.
 Claes Gustaf Rålamb (1705-1765),var en svensk ämbetsman 
 Claes Rålamb (1750-1826) (1750-1826), hovstallmästare, förste direktör för Kungliga Operan 1792-1798, förste hovstallmästare 1796, Överhovstallmästare 1818.
 Claes Hans Rålamb (1784-1842), en svensk landshövding och tillförordnad överståthållare
 Claes Erik Rålamb, (1868-1940) förste hovmarskalk, överhovjägmästare och konstnär.